Die Heineken Open Shanghai 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. September 2003 in Shanghai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bangkok die Thailand Open und in Palermo die Campionati Internazionali di Sicilia gespielt, die genau wie das Turnier in Shanghai zur Kategorie der International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Rainer Schüttler, der dieses Jahr nicht nochmal beim Turnier antrat. Im diesjährigen Finale standen sich die Nummer 1 der Setzliste Jiří Novák und die Nummer 3 Mark Philippoussis gegenüber. Der letztgenannte entschied das Duell sehr deutlich zwei Sätzen für sich und verbuchte damit den einzigen Saisonerfolg und den 10. Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Byron Blackund Thomas Shimada, nahmen nicht zusammen am Turnier teil; nur Shimada spielte und schied mit Todd Perry im Viertelfinale aus. Neue Turniersieger wurden die topgesetzten Wayne Arthurs und Paul Hanley, die sich im Finale gegen die Überraschungsfinalisten Zhu Benqiang und Zeng Shaoxuan, die nur mit einer Wildcard gestartet waren, deutlich durchsetzten. In dieser Konstellation gewannen die beiden ihren dritten Titel. Für Arthurs war es der 9., für Hanley der 5. Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Shanghai